Појам Јован Комнин може да се односи на:

 Јован II Комнин, византијски цар
 Јован Челеби Комнин, је био син севастократора Исака Комнина и зет иконијског султана Месуда
 Јован Комнин Дука
 Јован Комнин Асен
 Јован Комнин (доместик схола)
 Јован Комнин Ватац
 Јован Комнин (војсковођа)
 Јован Комнин (дука Драча)
 Јован Комнин (XII век)
 Јован Комнин (протосеваст)
 Јован Комнин (стратег Драча)
 Јован Комнин Дебели
 Јован Комнин Кипарски